Preutești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Preutești (Suceava), Gemeinde im Kreis Suceava
 Preutești (Neamț), Dorf im Kreis Neamț